Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2014 – dwunasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 31 sierpnia 2014 na torze Silverstone w Northamptonshire/Buckinghamshire.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Wielkiej Brytanii